Hiệp Hòa (keizer) - Een keizer van Vietnam
Hiep Hoa (district) - Een district van Vietnam

 Hiệp Hoà (Bắc Giang), een district in de provincie Bắc Giang.
 Hiệp Hoà (Đồng Nai), een plaats in de provincie Đồng Nai.
 Hiệp Hoà (Hải Phòng), een xã in het district Vĩnh Bảo van de Vietnamese provincie Hải Phòng.

 Hiệp Hòa (Bắc Giang)
 Hiệp Hòa (Quảng Nam)
 Hiệp Hòa (Đồng Nai)
 Hiệp Hòa (xã in Long An)
 Hiệp Hòa (Trà Vinh)
 Hiệp Hòa (thị trấn in Long An)
 Hiệp Hòa (Hải Phòng)
 Hiệp Hòa (Thái Bình)
 Hiệp Hòa (Quảng Ninh)
 Hiệp Hòa (Hải Dương)